Alban est un nom propre.

Prénom 
Alban est un prénom masculin, fêté le 22 juin.

Son féminin est .

Saints chrétiens 
Voir

Patronyme 

 Carlos Albán (1844-1902), général et inventeur colombien ;
 Matteo Alban (1994-), coureur cycliste italien ;
 Robert Alban (1952-), coureur cycliste français.

Pseudonyme 

 Alban Nwapa, musicien et chanteur d'origine africaine.

Toponyme 

 Alban est une commune du Tarn ;
 Albán, municipalité colombienne du département de Cundinamarca ;
 Albán, municipalité colombienne du département de Nariño ;

Oeuvre 

 Alban, une série de bande dessinée.

Voir aussi 
 Monte Albán, site archéologique situé dans l'État d'Oaxaca, au Mexique
 Fort du mont Alban, une fortification militaire, bâtie entre 1557 et 1560 sur la colline éponyme entre Nice et la rade de Villefranche, en France
 

Homonymie de patronyme